Такер: Людина і його мрія () — американський художній фільм 1988 року режисера Френсіса Форда Копполи.

Фільм змальовує історію Престона Такера і його спробу виробляти і продавати Такер-Седаном 1948, котрого зустріли зі скандалом зі сторони «Великої трійки автовиробників» і звинуваченнями у біржовому шахрайстві від Комісії США з цінних паперів і бірж.

Ролі виконують 

 Джефф Бріджес — Престон Такер
 Джоан Аллен — Віра Такер
 Мартін Ландау — Ейб Карец
 Еліас Котеас — Алекс Тремуліс
 Фредерік Форрест — Едді Дін
 Крістіан Слейтер — Престон Такер-молодший
 Ніна Семашко — Мерилін Лі Такер
 Мако Іваматсу — Джимі Сакуяма
 Дін Стоквелл — Говард Г'юз
 Маршалл Белл — Франк
 Ллойд Бріджес — Гомер С. Фергюсон

Посилання 
   (14.01.2016)
 
 
 
 

Фільми англійською мовою
Фільми-драми США
Біографічні фільми США
Фільми про автомобілі
Фільми Френсіса Форда Копполи
Фільми Lucasfilm
Фільми Paramount Pictures